64. breddegrad kan henvise til:

 64. nordlige breddekreds
 64. sydlige breddekreds